Rubatto ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Stefano Robatto (1649–1733), italienischer Maler
 Carlo Rubatto (1810–1891), italienischer Bildhauer
 Daniela Rubatto, australische Geologin und Chemikerin
 Peter Rubatto (1955–2018), deutscher Motorradrennfahrer
 Mario Rubatto, deutscher Motorradrennfahrer
 Maria Francesca Rubatto auch Anna Maria Rubatto (1844–1904), italienische Nonne, heiliggesprochen am 15. Mai 2022
 Kapuzinerschwestern von Mutter Rubatto, römisch-katholischer Orden
 Capilla Santuario de la Beata Francisca Rubatto, römisch-katholische Kapelle in Montevideo